

Sports

Voiliers 
 skiff, bateau à voile assez léger pour créer une vague et la dépasser en passant au déjaugeage. Par généralisation, on considère comme skiff la majorité des dériveurs apparus après les années 1990 et possédant un spi asymétrique.
 Musto Skiff, skiff d'une longueur de .

Pêche 
 skiff, embarcation annexe d'un thonier senneur congélateur, utilisé pour maintenir la senne lorsque le thonier fait le cercle autour du poisson.

Aviron 
 skiff, embarcation monoplace utilisée en aviron

Automobile 
 skiff, type de carrosserie automobile décapotable créée par Jean-Henri Labourdette

Toponyme 

 Skiff, hameau du comté de Forty Mile , situé dans la province canadienne d'Alberta.

Patronyme 

 Brian A. Skiff, astronome américain, dont les objets célestes suivants portent son nom.

Astéroïdes et objets célestes 

 114P/Wiseman-Skiff, comète périodique du système solaire
 140P/Bowell-Skiff, comète périodique du système solaire
 (2554) Skiff, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes